Reflex (biologie), een door het zenuwstelsel automatisch uitgevoerde handeling
Reflex (psychologie), een automatische gedachtesprong
Reflex (tijdschrift), een voormalig kunstenaarstijdschrift
Radio Reflex, een Belgisch radiostation
Re-Flex, een Britse band uit de jaren tachtig
The Reflex, een hit van Duran Duran
Reflex (dansgroep)